Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020 проводился с 16 по 23 марта 2020 года в Новосибирске на арене кёрлинг-клуба «Пингвин».

В чемпионате принимали участие 13 команд.

Чемпионами России стала команда «Москва» (скип Андрей Мещеряков, ставший чемпионом России в ...-й раз), победившая в финале команду «Родник» (Свердловская область, скип Андрей Смирнов). Бронзовые медали завоевала команда «Московская область» (скип Валерий Ульянов).

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 2 группы (A — 7 команд, B — 6 команд), играют по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Затем 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два матча 1/8 финала (3-я команда группы A с 4-й командой группы B и наоборот; также именуется «I квалификационные матчи»), четвертьфиналы (в них играют команды, занявшие 2-е места в группах и победители матчей 1/8 финала; также именуется «II квалификационные матчи»), полуфиналы (в них играют команды, занявшие 1-е места в группах, и победители четвертьфиналов), матч за 3-е место и финал. Проводятся также классификационные матчи за 5-е место (между проигравшими в четвертьфиналах), за 7-е место (между проигравшими в матчах 1/8 финала), 9-е место (между занявшими 5-е места в группах), 11-е место (между занявшими 6-е места в группах). Команда, занявшая 7-е место в группе А, занимает общее 13-е место.

Матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+7).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="25"| A6
!width="25"| A7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!,см
!Место
|- bgcolor=#ffc
| A1 ||align=left|Краснодарский край(Алексей Голивко)
|  * || 7:6|| 9:4|| 9:5|| 2:6||13:2|| 7:5|| 5 || 1 || 11 || 113,83 ||2
|- bgcolor=#fcf
| A2 ||align=left|Гранитъ(Алексей Фатуев)
| 6:7||  * ||10:3|| 9:2|| 1:9||13:1||13:4|| 4 || 2 || 10 || 86,10 ||3
|- bgcolor=#fcf
| A3 ||align=left|Самарская область(Василий Петин)
| 4:9||3:10||  * || 9:1|| 6:9|| 8:4||13:3|| 3 || 3 || 9 || 182,94 ||4
|-
| A4 ||align=left|Новосибирская область(Василий Рязанцев)
| 5:9|| 2:9|| 1:9||  * || 4:7||12:2||5:10|| 1 || 5 || 7 || 154,58 ||6
|- bgcolor=#cfc
| A5 ||align=left|Москва(Андрей Мещеряков)
| 6:2|| 9:1|| 9:6|| 7:4||  * ||16:1|| 8:2|| 6 || 0 || 12 || 115,01 ||1
|-
| A6 ||align=left|Томск(Евгений Бурмистров)
|2:13||1:13|| 4:8||2:12||1:16||  * ||3:12|| 0 || 6 || 6 || 166,09 ||7
|-
| A7 ||align=left|Красноярский край(Сергей Рыльников)
| 5:7||4:13||3:13||10:5|| 2:8||12:3||  * || 2 || 4 || 8 || 165,96 ||5
|}Группа B Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф («II квалификационные матчи»)
 Проходят в матчи 1/8 финала плей-офф («I квалификационные матчи»)

 Плей-офф 1/8 финала. 21 марта, 14:30Матч за 9-е место. 21 марта, 14:30Матч за 11-е место. 21 марта, 14:30Четвертьфиналы. 21 марта, 18:30Матч за 5-е место. 22 марта, 10:30Матч за 7-е место. 22 марта, 10:30Полуфиналы. 22 марта, 10:30Матч за 3-е место. 22 марта, 15:30Финал.' 22 марта, 15:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2020

2020
Спортивные соревнования в Новосибирске
Чемпионаты России в 2020 году
Март 2020 года
2020 год в Новосибирской области